Il Jolly è una carta da gioco che rappresenta un giullare, può significare anche:

Cinema 
 Jolly Killer – film horror anglo-statunitense del 1986 diretto da George Dugdale.
 Jolly Blu –  film italiano del 1998 diretto da Stefano Salvati.
 Jolly – film statunitense del 2009 diretto da Ed Gaffney.
 Jolly LLB – film indiano del 2013 diretto da Subhash Kapoor.

Geografia 
Canada
 Jolly Creek – Columbia Britannica

India
 Jouli o Jolly – villaggio dell'Uttar Pradesh

Stati Uniti d'America
 Jolly – comunità della Georgia
 Jolly – città dell'Iowa
 Jolly – comunità del Kentucky
 Jolly – comunità del Missouri
 Jolly – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Clay dello Stato del Texas

Musica 
 Jolly – etichetta discografica italiana.
 Jolly – gruppo musicale progrock statunitense.
 Jolly Blue –  singolo degli 883 del 1992.

Altro 
 Jolly – circuito televisivo italiano
 Jolly – termine sportivo che definisce un giocatore capace di giocare in diverse posizioni
 Jolly Club – scuderia automobilistica italiana
 Jolly Hotels – azienda alberghiera italiana